

Persone
 Giovanni Battista Lercari  – doge della repubblica di Genova nel 1563-1565
 Giovanni Battista Lercari  – doge della repubblica di Genova nel 1642-1644
 Niccolò Maria Lercari  – cardinale italiano

Altro
 Lercari  – famiglia storica di Genova
 Palazzo Lercari-Parodi  – edificio di Genova in via Garibaldi 3, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO
 Palazzo Lercari-Spinola  – edificio di Genova in via degli Orefici 7